David Marchant ist der Name folgender Personen:
* David Marchant (Manager) (* 1954), australischer Manager
 David Marchant (Journalist) (* 1965), britischer Journalist
 David R. Marchant (* 1961 oder 1962), US-amerikanischer Geologe und Geowissenschaftler

Sonstiges:
 Name einer Figur im US-amerikanischen Abenteuerfilm Der Sklave der Amazonen von 1967